Die FIFA-Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2013 war die siebte Austragung des Weltmeisterschaftsturniers für Männer im Beachsoccer, welche von der FIFA organisiert wird. Zum ersten Mal wurde die Beachsoccer-Weltmeisterschaft in Tahiti und insgesamt zum vierten Mal überhaupt außerhalb Brasiliens ausgetragen. Sie fand vom 18. bis 28. September 2013 in Papeete statt und war damit der erste FIFA-Wettbewerb, der in einem pazifischen Land ausgetragen wurde.

Qualifikation 
Europa

Die Qualifikation fand in Moskau, Russland vom 1. bis 8. Juli 2012 statt. Es nahmen 24 Mannschaften teil, die die vier Endrundenplätze ausspielten.

Südamerika
Die Qualifikation fand vom 10. bis 17. Februar 2013 in Provinz San Luis, Argentinien statt.

Afrika
Die Qualifikation fand vom 22. bis 26. Mai 2013 in El Jadida, Marokko statt.

Asien
Die Qualifikation fand vom 22. bis 26. Januar 2013 in Doha, Katar statt.

Nord- und Mittelamerika
Die Qualifikation fand vom 8. bis 12. Mai 2013 in Nassau, Bahamas statt. Es nahmen zehn Mannschaften am Qualifikationsturnier teilnehmen, wovon sich die beiden Finalisten für die Weltmeisterschaft qualifizierten

Ozeanien
Die Qualifikation fand vom 5. bis 7. August 2013 in Papeete, Tahiti statt.

Teilnehmer 
Für die Endrunde qualifizierten sich letztlich folgende 16 Nationalmannschaften aus den jeweiligen Kontinentalverbänden:

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalrunde 

1 Sieg nach Verlängerung
2 Sieg nach Penalty-Schießen

Auszeichnungen 
 adidas Goldener Ball: 
 adidas Goldener Torschütze:  (11 Tore)
 adidas Goldener Handschuh: 
 FIFA Fairplay-Auszeichnung:  Russland

Schiedsrichter

Weblinks 
 Informationen auf fifa.com
 Informationsportal (englisch)

Einzelnachweise 

2013
Fußballveranstaltung 2013
Fußball (Tahiti)
Sportveranstaltung auf Tahiti
Sport (Papeete)